Егор Борисов:
 Борисов, Егор Афанасьевич (род. 1954) — советский и российский политик, председатель Правительства (2003—2010) и Глава (2010—2018) Республики Саха-Якутия.
 Борисов, Егор Иванович (1911—2004) — советский партийный, государственный и хозяйственный деятель, первый секретарь Москворецкого райкома КПСС (1955—1959), первый заместитель министра энергетики и электрификации СССР (1967—1988).